Коррієнтес ():
 Коррієнтес — місто в Аргентині, центр однойменної провінції
 Коррієнтес — провінція в Аргентині
 Коррієнтес — проспект у Буенос-Айресі